Па́вел Константи́нович Коко́вцов (19 июня (1 июля) 1861 — 1 января 1942) — российский и советский востоковед-семитолог, член Императорского Православного Палестинского Общества.

Биография 
Окончил Санкт-Петербургскую первую гимназию (1880, с золотой медалью) и Санкт-Петербургский университет (1884). После окончания работал в университете. В 1893 г. защитил диссертацию на тему «Книга сравнения еврейского языка с арабским Абу Ибрагима Ибн Баруна, испанского еврея конца XI и начала XII века».

С 1900 года профессор. Ученик В. Р. Розена и Д. А. Хвольсона. Заведующий отделом еврейских книг Императорской публичной библиотеки. С 1906 года член-корреспондент, с 1912 года академик Санкт-Петербургской Академии наук. Считался одним из авторитетнейших гебраистов и семитологов того времени.

В 1913 году являлся экспертом по делу Бейлиса, доказал необоснованность обвинений евреев в данном преступлении и ложность версии ритуального убийства.

В 1930 году перешёл на работу в Институт востоковедения АН СССР. Среди учеников Андрей Борисов, Михаил Соколов, Исаак Винников, И. Г. Бендер, Г. В. Церетели

Умер в блокадном Ленинграде.

Сочинения 
 Заметка об эфиопских рукописях Императорской Санкт-Петербургской Публичной Библиотеки (1889)
 Из книги беседы и упоминания Моисея Ибн Эзры (1895)
 Толкование Танхума из Иерусалима на книгу пророка Ионы (1897)
 Ещё один рукописный фрагмент Иерусалимского Талмуда (1899)
 Nouvel essai d’interprétation de la seconde inscription araméenne de Nirab (1899)
 Открытый в Пальмире князем С. С. Абамелек-Лазаревым камень с таможенным тарифом 137 г. по Р. Хр. и необходимость приобретения его для России (1900)
 Мозаика с еврейской надписью, найденная в Кафр-Кенне (1902)
 Новая финикийская стела, найденная в Умм-эл-Авамиде (1902)
 Новые арамейские надписи из Пальмиры (1903)
 Notitia codicum Hebraicorum a Museo Asiattico Academiae Imperialis Scientiarum Petropolilanae anno 1904 acquisilorum (1905)
 Христианско-сирийские надгробные надписи из Алмалыка (1905)
 Арамейский папирус Императорской Страсбургской Библиотеки (1905)
 К пальмирской археологии и эпиграфике (1908)
 Из еврейско-арабских рукописей Императорской публичной библиотеки. I. К литературной деятельности Самуила Нагида (1908)
 К сиро-турецкой эпиграфике Семиречья (1909)
 Из еврейско-арабских рукописей Императорской публичной библиотеки. II. К критике текста мелких произведений Ибн Джанаха (1911)
 К вопросу о Логике Авиасифа (1912)
 Новый еврейский документ о хазарах и хазаро-русско-византийских отношениях (1913)
 Новые материалы для характеристики Иехуды Хайюджа, Самуила Нагида и некоторых других представителей еврейской филологической науки в X, XI и XII вв. (1916)
 Еврейско-хазарская переписка в X веке (1932)

Примечания

Литература 
 И. Ю. Крачковский. П. К. Коковцов в истории русского востоковедения (1861—1942). Известия АН СССР, Отделение литературы и языка, 1944, том III, вып. 6, 274—279
 Fück J. Die arabischen Studien in Europe. — Leipzig, 1955. — S. 196, 303.

Ссылки 
 Коковцов Павел Константинович
 
 
 Шагинян А. К. Коковцов Павел Константинович // Биографика СПбГУ
 Статьи на Math-Net.Ru

Родившиеся в Царскосельском уезде
Выпускники Первой Санкт-Петербургской гимназии
Востоковеды СССР
Востоковеды России
Востоковеды XIX века
Преподаватели восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Действительные члены РАН (1917—1925)
Члены Императорского православного палестинского общества
Сотрудники Российской национальной библиотеки
Сотрудники ИВР РАН
Востоковеды Российской империи
Семитологи
Дело Бейлиса
Жертвы блокады Ленинграда
Похороненные на Литераторских мостках